Dorothée Christiane Erxleben (1715-1762) : médecin allemand
 Friedrich Erxleben (1883-1955) : prêtre catholique allemand
 Johann Christian Erxleben (1744-1777) : naturaliste allemand

Autre 

 Erxleben (Börde) : commune allemande.